

Geografia
 Comino, isola di Malta
 Valle di Comino, in provincia di Frosinone (Italia)
 San Donato Val di Comino, comune italiano
 Capo Comino, località della Sardegna
 Comino, frazione di Guardiagrele, in provincia di Chieti

Persone
 Domenico Comino, ex ministro italiano
 Giuseppe Comino, tipografo ed editore italiano
 Gianni Comino, alpinista

Altro
 Bivacco Comino, bivacco montano in Val Ferret (Italia)
 Carum carvi